Ковачево може да се отнася за:

 Ковачево, село в Област Благоевград, България;
 Ковачево, село в Област Пазарджик, България;
 Ковачево, село в Област Стара Загора, България;
 Ковачево, село в община град Нови пазар, Сърбия;
 Ковачево Село, село в община град Тузла, Босна и Херцеговина.